Környei Attila (1940–2000) történész, muzeológus, az Országos Széchenyi Kör létrehozója, a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum, majd a Soproni Múzeum igazgatója
Környei Attila (1948) basszusgitáros, zenei producer